Elnur Hüseynov (1987, Aşgabat, Turkmenistan), cantant de pop de l'Azerbaidjan
 Murad Hüseynov (Makhatxkalà, Rússia), futbolista àzeri